Мартти (Мартиска) Карьялайнен (; 1768, деревня Лонкка (ныне Калевальский район) ― 1839) ― карельский рунопевец.

Биография 
Родился в семье рунопевцев. Подробные сведения о жизни и творчестве Карьялайнена отсутствуют. Известно только, что в 1834 он встретился с Элиасом Лённротом, сделавшим многочисленные записи рун из репертуара Карьялайнена.

Карьялайнен на ходу, по своему усмотрению переставлял и объединял разнородные сюжеты.

Карьялайнен проявил себя как певец-поэт. Он сам сочинял руны об окружающей действительности и даже о своей личной жизни. Известными рунопевцами были и его сыновья ― Максима и Теппана.

Литература 

 Elias Lönnrotin matkat. Helsinki, 1902. Osa 1
 Suomen kansan vanhat runot. Helsinki, 1908―21. Osa 1. 1―4
 Niemi A. R. Vienan läänin runonlaulajt ja tietäjät. Helsinki, 1921
 Haavio M. Viimeiset runonlaulajat. Helsinki, 1948. Karjalan laulajat. Helsinki, 1968.

Рунопевцы